Charlie Shakes It Up! (¡A todo ritmo, Charlie! en Latinoamérica y ¡Shake it Up, Charlie! en España) es un episodio que mezcla las series ¡Buena Suerte, Charlie! y A Todo Ritmo. Aunque este es una mezcla, cuenta solo como un episodio de ¡Buena Suerte, Charlie!.

Se estrenó oficialmente el 5 de junio de 2011, el 7 de agosto de 2011 en Latinoamérica y el 12 de octubre de 2011 en España.

Sinopsis 
Teddy, Amy y Charlie viajan a Chicago para visitar a su tía abuela Neil (pronunciado Nel), pero gracias a una serie de confusiones terminan en el set de «Shake It Up Chicago», donde se confunden con el famoso dúo de hip hop The Duncan Sisters. Amy convence a Teddy de que esta podría ser su única oportunidad en la televisión.

Mientras tanto, en casa, Gabe y PJ organizan una venta de garaje con la esperanza de recaudar dinero. Sin querer venden un recipiente de galletas con forma de gato con 500 $ dentro a la señora Dabney. Por otro lado, Bob está obsesionado con un programa de televisión llamado Higgins y Zork.

Amy finge que ella, Teddy y Charlie son hermanas con el fin de lograr su sueño de estar en la televisión; como no saben bailar, cuentan con la ayuda de Rocky y Cece, y tienen un número de baile ganador con Charlie, que se une a ellas para el gran final. Posteriormente, Cece y Rocky finalizan la presentación diciendo «¡Buena suerte, Charlie!», en lugar de Teddy.

Al final, ya en Denver, Gabe le pregunta a Teddy si le trajo algún regalo; ella, al buscar las mentas en sus maletas, descubre a Cece, Rocky, Flynn y Deuce, quien encuentra las mentas.

Reparto

Principales 
 Bridgit Mendler como Teddy Duncan.
 Leigh-Allyn Baker como Amy Duncan.
 Mia Talerico como Charlie Duncan.
 Bradley Steven Perry como Gabe Duncan.
 Eric Allan Kramer como Bob Duncan.
 Jason Dolley como PJ Duncan.

Estrellas Especiales Invitadas 
 Bella Thorne como CeCe Jones.
 Zendaya Coleman como Rocky Blue.
 Davis Cleveland como Flynn Jones.
 Adam Irigoyen como Deuce Martinez.

Estrellas invitadas 
 Patricia Belcher como Mrs. Dabney
 R. Brandon Johnson como Gary Wilde.

Doblaje al español

Staff

Lanzamiento internacional

Referencias 

Crossovers de Disney Channel
Series de televisión de los años 2000
Series dobladas al español en España
Series dobladas al español en México